Кубок Першого каналу 2020 — 53-й міжнародний хокейний турнір у Росії, пройшов 17—20 грудня 2020 року в Москві у рамках Єврохокейтуру.

Підсумкова таблиця

Результати

Чемпіон

Посилання 
 Кубок Першого каналу на hokej.cz  
 Кубок Першого каналу на českýhokej  

Московський міжнародний турнір з хокею
Єврохокейтур
2020 у хокеї з шайбою
Грудень 2020
2020 у Росії